Валентина Наппі (італ. Valentina Nappi; нар. 6 листопада 1990, Скафаті, Італія) — італійська порноакторка. 
 Джастін Наппі - кінопродюсер.